Michaelerberg ist die Bezeichnung für folgende geographische Objekte in Österreich:

 Michaelerberg, ein Ort in der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern im Bezirk Liezen in der Steiermark
 Michaelerberg (Wien), eine Erhebung des Wienerwaldes an der Grenze der Wiener Bezirke Hernals und Währing
 Michaelerberg (Kärnten), ein Ort in Kärnten, der in zwei Ortschaften zerfällt:
 Michaelerberg (Gemeinde Brückl), eine Ortschaft in der Gemeinde Brückl im Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten
 Michaelerberg (Gemeinde Diex), eine Ortschaft in der Gemeinde Diex im Bezirk Völkermarkt in Kärnten
 Michaelerberg (Saualpe), ein Berg in Kärnten

Siehe auch:
 Michaelsberg
 Michelberger